Szentkiralyszabadja kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Szentkirályszabadja (ort i Ungern), Veszprém, 
 Szentkiralyszabadja (flygplats i Ungern), 

Robotskapade Ungernförgreningar